Кривий () — комуна в Румунії, у повіті Марамуреш.
 Кривий () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративний центр комуни Кривий.
 Репедя () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Стреоане.